Świecko bzw. Święcko ist die Bezeichnung zweier Dörfer in Polen:
 Świecko, ein Dorf der Gemeinde Słubice in der Woiwodschaft Lebus
 Święcko, ein Dorf der Gemeinde Kłodzko in der Woiwodschaft Niederschlesien